Денсбюрен () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау.

Входит в состав округа Арау.  Население составляет 722 человека (на 31 декабря 2007 года). Официальный код  —  4004.

Ссылки
 Официальная страница